Miniatura puede referirse a:

 Miniatura, derivado de minium (componente de la tinta más habitual para la iluminación de códices medievales), un tipo de ilustración usada en libros de la Edad Media;
 Miniatura (también «figura»), un elemento de juego usado en juegos de tablero y de miniaturas;
 Miniatura o thumbnail, imagen reducida en un sistema informático;
 Miniaturas de licor, una especialidad de Perú;
 Miniaturas de metal, un objeto de colección cuyo origen remonta a los soldados de plomo de los siglos XVIII y XIX;
 Miniatura en ajedrez, una partida de menos de 25 jugadas